Джулиано Франческо Панца (Панза) (; ) — итальянский учёный-геофизик и сейсмолог, Иностранный член РАН (2003).

Автор более 400 научных публикаций, соавтор 12 монографий.

Биография 
Родился 27 апреля 1945 года в итальянском городе Фаенца в семье Giuseppe Panza и его жены Giuseppina Panza (девичья фамилия Liverani).

Учился в классическом лицее и затем на физическом факультете университета Болоньи, после окончания которого в 1967 году получил степень доктора физических наук. После этого стажировался в университетах Болоньи (1968—1970) и Упсалы (1969).

С 1970 по 1980 год Панца преподавал геодезию в университете Бари. В 1971—1974 годах работал по гранту в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. По возвращении в Италию читал курс сейсмологии в Университете Калабрии в 1975—1977 годах и был приглашенным профессором Высшей технической школы в Цюрихе в 1977 году.

С 1980 года Джулиано Панца работает в университете Триеста: был профессором разведочной геофизики, руководителем геологической школы (1983—1986), директором Института геодезии и геофизики университета (1985—1991, с 1988 года профессор сейсмологии). С 1989 года он сотрудничает с Международным центром теоретической физики Абду Салама в Триесте, работающем под эгидой ООН, где в 1991 году возглавил созданную по его инициативе группу по изучению строения и нелинейной динамики Земли.

В 1991 году Панца возглавил рабочую группу международной программы «Литосфера» по трехмерному моделированию тектоносферы Земли. С 1996 года он руководил исследованиями по совместным проектам ЮНЕСКО, НАТО, Международного союза геологических наук и Международной программы геологической корреляции.

22 мая 2003 года Джулиано Панца был избран иностранным членом Российской академии наук по Отделению наук о Земле (сейсмология).

Заслуги 
 В 1987 году учёный был избран корреспондентом Академии Линчеи, в 1990 году за вклад в области астрономии, геодезии и геофизики получил премию Фонда Линчеи. В 2004 году Панца вошел в состав Академии сорока в Риме. С 2005 года является членом Итальянского геологического комитета.
 В 1990 году был избран членом Европейской академии. С 1997 года — ассоциированный член Академии наук развивающихся стран.
 Джулиано Панца избран членом Королевского астрономического общества Лондона в 1983 году, членом Сейсмологического общества Америки в 1986 году, член Американского геофизического союза с 1990 года.
 За выдающийся вклад в развитие сейсмологии был удостоен медали Бено Гутенберга в 2000 году. В 2004 году удостоен почетной медали за организацию и проведение научных исследований.

Примечания

Литература 
 Иностранные члены Российской академии наук XVIII−XXI вв.: Геология и горные науки. / Отв. редактор И. Г. Малахова. М.: ГЦ РАН, 2012. − 504 с. ISBN 978-5-904509-08-8 (эл. версия).

Ссылки 
 PANZA Giuliano Francesco
 Панца Джулиано Франческо (Panza, Giuliano Francesco)

Геофизики Италии
Выпускники Болонского университета
Преподаватели Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе